Köchli ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Köchli (* 1947), Schweizer Radrennfahrer und sportlicher Leiter von Straßenradsportmannschaften
 Yvonne-Denise Köchli (* 1954), Schweizer Journalistin, Publizistin, Schriftstellerin, Verlegerin und Ghostwriterin